Casanuova – cognome italiano
 Antonino Tringali Casanuova – giurista e politico italiano
 Mario Casanuova Jerserinch – ammiraglio e politico italiano